West Kept Secret: The Prequel — дебютний студійний альбом американського репера Spider Loc, виданий лейблом RBC Records 11 вересня 2007 р. Дистриб'ютор: Koch Entertainment Distribution. Виробник носіїв: Sonopress Arvato. 

Виконавчий продюсер: Spider Loc. Виконавчий співпродюсер, фотограф: Crash D/A. Помічники продюсерів: Бен Ґроссі, Бретт Морров, Браян Шефтон. Арт-дирекція, дизайн: Френкі «Knuckles» Торрес. Мастеринг: Девід Браун.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2007
Дебютні альбоми 2007
Хіп-хоп альбоми
Англомовні музичні альбоми